Puchar Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2019 odbył się w dniach 14 - 29 września 2019 w Japonii. W poprzednich latach turniej był pierwszą okazją do zakwalifikowania się do Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Składy drużyn

Kwalifikacje

Hale sportowe

Rozgrywki

Tabela

Terminarz i wyniki

1. runda

Grupa A 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

2. runda

Grupa A 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

3. runda

Grupa A 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Zobacz też 
 Puchar Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2019

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Przypisy 

Puchar Świata w piłce siatkowej
2019 w piłce siatkowej
Piłka siatkowa w Japonii
2019 w Japonii
Zawody sportowe w Hamamatsu
Zawody sportowe w Jokohamie
Zawody sportowe w Sapporo
Zawody sportowe w Toyamie